Adolphe Lelièvre (1836-1915) – politico francese
 Gérard Lelièvre (1949) – ex marciatore francese
 Gilles Lelièvre (1964) – canoista francese
 Guy Lelièvre (1952) – politico canadese
 Robert Lelièvre (1940-1973) – cantante e chitarrista francese
 Jérémy Lelièvre (1991) – atleta francese
 Victor Lelièvre (1876-1956) – prete e missionario francese
 Xavier Lelièvre (1805-1876) – politico belga